Cherves représente le nom de communes françaises :

 Cherves est une commune du département de la Vienne.
 Cherves est une ancienne commune absorbée par Cherves-Châtelars, en Charente
 Cherves-de-Cognac est une commune associée à Richemont pour former Cherves-Richemont, en Charente